Сергій Печерський, Сергій Печерник відомий також як Сергій Послушливий — древньоруський київський святий (XIII століття). Чернець Печерського монастиря;
 Сергій Радонезький або Преподобний Сергій (бл. 1321–1392) — засновник й ігумен Троїце-Сергієвої Лаври на Московщині, чудотворець, московський церковний і політичний діяч, шанований також як Ігумен всієї Русі, Чудотворець, Наставник, Заступник і Утішитель людей землі Руської себто Старої, Святої, Феодосієвої Русі;